Ки́нта — испанский () и португальский () топоним и фамилия.

Топоним 

 Кинта-Гранде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Кинта-де-Сан-Бартоломеу — район (фрегезия) в Португалии.
 Кинта-де-Тилькоко — город в Чили.
 Кинта-ду-Анжу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Кинта-ду-Конде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Кинта-ду-Сол — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Кинта-Нормаль — коммуна в Чили.
 Кинта (Малайзия) (англ.) — район в составе штата Перак, Малайзия.

Фамилия 
 Салас Кинта, Антонио (род. 1985) — испанский футболист.

См. также 
 Кинта-да-Боа-Виста — дворцово-парковый комплекс на территории города Рио-ди-Жанейро.
 Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия).
 Кинта-даш-Коншаш — станция Лиссабонского метрополитена.
 Кинта де Оливос — загородная резиденция президента Аргентины, расположенная в Оливосе, провинция Буэнос-Айрес.
 Кинтана
 Кинто
 Кинту
 Квинта